USA
Palmetto, település Georgia államban

Palmetto, vasúti járat az USA-ban, az Amtrak üzemeltetésében
Palmetto, 1998-as amerikai filmdráma